Banda della Uno bianca – organizzazione criminale italiana attiva tra il 1987 e il 1994
Uno bianca – miniserie televisiva di Michele Soavi del 2001 
Uno bianca – album musicale di Bologna Violenta del 2005